

Miejscowości w Polsce
 Kornin Stary (język staroruski Старий Корнин, Staryj Kornin) – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Dubicze Cerkiewne.

Miejscowości na Ukrainie
 Kornin – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie rówieńskim
 Kornin – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie popilniańskim.